Брочице су насељено место у саставу града Новске, у западној Славонији, Република Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Брочице су имале 964 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Брочице је имало 1.061 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Новска
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Славонија